Ponts, plural de pont
 Ponts, municipi de la comarca de la Noguera
 Ponts (Manche), municipi francès al departament de Manche (regió de Normandia)
 Ponts-et-Marais, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)